Lafforgue ist ein französischer Familienname. Folgende Personen sind Träger dieses Namens:

 Britt Lafforgue (* 1948), französische Skirennläuferin
 Ingrid Lafforgue (* 1948), französische Skirennläuferin
 Laurent Lafforgue (* 1966), französischer Mathematiker
 Maurice Lafforgue (1915–1970), französischer Skirennläufer
 May Lafforgue (1921–2009), schwedische Skirennläuferin, geb. Nilsson
 René Lafforgue, französischer Skirennläufer
 Vincent Lafforgue (* 1974), französischer Mathematiker

Siehe auch:
 Laforgue